Skalice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Skalice (okres Znojmo)
 Skalice (okres Tábor)
 Skalice (okres Hradec Králové)
 Česká Skalice
 Klášterní Skalice
 Skalice nad Svitavou
 Skalice u České Lípy
 Stříbrná Skalice
en tevens naar Skalice (rivier), een rivier in Tsjechië